Демьяненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Демьяненко, Анатолий Васильевич (род. 1959) — советский и украинский футболист и футбольный тренер.
 Демьяненко, Валентин Юрьевич (род. 1983) — украинский, азербайджанский гребец-каноист.
 Демьяненко, Василий Николаевич (1922—2007) — советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист по аграрному праву.
 Демьяненко, Виктор Леонидович (род. 1958) — советский боксёр.
 Демьяненко, Виталий Викторович (род. 1983) — казахстанский боксёр.
 Демьяненко, Владимир Васильевич (1969—2022) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, доцент, специалист по аграрному праву.
 Демьяненко, Денис Анатольевич (род. 2000) — украинский футболист.
 Демьяненко, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — украинский футболист.
 Демьяненко, Иван Никитович (1917—1978) — Герой Советского Союза.
 Демьяненко, Илья Сергеевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Демьяненко, Михаил Иванович (род. 1939) — советский и российский скульптор.
 Демьяненко, Николай Яковлевич (род. 1935) — советский и украинский экономист, доктор наук, профессор.

См. также